Формула Бине — многозначный термин. Возможные значения:
 Формула Бине (математика) — формула теории последовательностей в математике. 
 Формула Бине (механика) — формула в механике.
 Формула Бине — Коши — математическая теорема.